La Collada Fonda de la Baga de la Sedella és una collada situada a 1.183,7 m alt del límit dels termes comunal de la Menera, de la comarca del Vallespir, a la Catalunya del Nord, i municipal de Camprodon, de la del Ripollès, però dins de l'antic terme de Beget, pertanyent a la Garrotxa.

És a l'extrem meridional del terme de la Menera, a llevant del Coll de Malrems, a l'extrem superior, sud-oest, de la Baga de la Sedella. Es troba a la Serra Llarga de Monars.

Bibliografia

Referències 

Geografia de Beget
Colls de la Menera